Jondo steht für:

Martin Jondo, einen deutschen Roots-Reggae-Musiker
JonDo, einen Internet-Anonymisierungsdienst